Бирка:

 Бирка — обструганная палочка или плашка из мягкой древесины, до начала XX века использовавшаяся во многих странах Европы для предварительной фиксации имущественных отношений между сторонами.
 Бирка — пластинка с номером или надписью на багаже, товаре и т. п. Произошла от предыдущего. См. также Бейдж.
 Бирка () — крупнейший торговый центр шведских викингов в 800—975 гг., объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.